«Santa Cristina» puede referirse a:

Religión

Santas y beatas 
 Cristina de Makgate (†1160), monja - festividad: 5 de diciembre;
 Cristina de Bolsena (s. IV), virgen y mártir - festividad: 24 de julio;
 Cristina de Osma (s. III), virgen y mártir - festividad: 24 de julio;

Edificios religiosos 
 Ermita de Santa Cristina, .
 Iglesia de Santa Cristina, .
 Monasterio de Santa Cristina, .
 Santa Cristina de Lena, iglesia prerrómanica asturiana.

Divisiones administrativas

España 
 Santa Cristina (La Coruña), lugar de la parroquia de Recemel, concello de Somozas, provincia de La Coruña.
 Herrería de Santa Cristina, localidad del municipio de Carrascosa, provincia de Cuenca.
 Santa Cristina (Lloret de Mar), localidad del municipio de Lloret de Mar, provincia de Gerona.
 Santa Cristina d'Aro, municipio de la provincia de Gerona.
 Santa Cristina del Páramo, localidad del municipio de Laguna Dalga, provincia de León.
 Santa Cristina de Valmadrigal, municipio de la provincia de León.
 Santa Cristina (Antas de Ulla), lugar de la parroquia de Areas, concello de Antas de Ulla, provincia de Lugo.
 Santa Cristina de Asma, parroquia del concello de Carballedo, provincia de Lugo.
 Santa Cristina (Cospeito), parroquia del concello de Cospeito, provincia de Lugo.
 Santa Cristina (Incio), lugar de la parroquia de O Viso, concello de Incio, provincia de Lugo.
 Santa Cristina de Paradela, parroquia del concello de Paradela, provincia de Lugo.
 Santa Cristina (Ribadavia), lugar de la parroquia de Ventosela, concello de Ribadavia, provincia de Orense.
 Santa Cristina (La Vega), parroquia del concello de La Vega, provincia de Orense.
 Santa Cristina (Grado), lugar de la parroquia de Pereda, concejo de Grado, Asturias.
 Santa Cristina (Lena), lugar de la parroquia de Felgueras, concejo de Lena, Asturias.
 Santa Cristina (Las Palmas), localidad del municipio de Santa María de Guía de Gran Canaria, provincia de Las Palmas;
 Santa Cristina (Salvatierra de Miño), lugar de la parroquia de Leirado, concello de Salvatierra de Miño, provincia de Pontevedra.
 Santa Cristina (Silleda), lugar de la parroquia de Lamela, concello de Silleda, provincia de Pontevedra.
 La Pineda Santa Cristina, localidad del municipio de La Bisbal del Penedès, provincia de Tarragona.
 Pineda de Santa Cristina, urbanización del municipio de Rodonyà, provincia de Tarragona.
 Santa Cristina de la Polvorosa, municipio de la provincia de Zamora.
 Santa Cristina (Málaga), barrio de Málaga.

Italia 
 Santa Cristina d'Aspromonte, comuna en la provincia de Reggio Calabria;
 Santa Cristina e Bissone, comuna en la provincia de Pavia;
 Santa Cristina Gela, comuna en la provincia de Palermo;
 Santa Cristina Valgardena, comuna en la provincia de Bolzano;